ID, I.D., Id, id читається (вимовляються) як «айді» та може посилатися на:

 Ідентифікатор (від , id) — унікальна ознака об'єкта, що дозволяє відрізняти його від інших об'єктів, тобто ідентифікувати.
 Посвідчення — документ, що ідентифікує та підтверджує особу чи певні факти її біографії.

Мистецтво та розваги

телебачення 
  () — британський, драматичний, художній фільм 1995 року, знятий режисером Філом Девісом.
  — індійський художній фільм режисера Камала К. М. Фільм був завершений у 2012 році.
 ID — 136-й епізод або 2-га серія 7-го сезону (1996—1997 рр), американського телесеріалу «Закон і порядок».
 Investigation Discovery або ID — американській супутниковий телеканал.
 Id, альтернативна назва для японського фільму «Ідо», 2005 року, режисера Кейя Фудзівари.

ігри 
 Id Software — американська приватна компанія розробник відеоігор.
 iD — відеогра, розроблена компанією Mel Croucher, в 1986 році, жанр — пазли.

література 
 Id (хангиль: 이드, вимовляється як Ee день) — Манхва (комікс), написаний Кім Деу (), з малюнками А. Т. Кенні.
 I.D. (The International Design Magazine) — журнал, який охоплює мистецтво, бізнес та культуру дизайну. Він публікувався в США, по вісім разів на рік в період 1954—2010 роки, компанією F+W Media.
 «Ідеї ​​та відкриття» ( або i.D.) — американській науковий журнал. Журнал вперше опубліковано 10 грудня 2010 року.
 i-D — британський журнал, присвячений моді, музиці, мистецтву та молодіжній культурі.

музика 
 ID — музичний альбом Анни Марії Йопек виданий 11 травня 2007 року.
 Id (стилізований як ID) — дебютний альбом словенської рок-групи Siddharta, випущений 27 травня 1999 року.
 І.D. — музичний альбом гурту The Wailers Band, випущений в 1989 році.
 «ID» (альтернатива ID (Ultimate Music Festival Anthem)) — пісня норвезького ді-джей та режисера Kygo. Пісня була випущена 10 лютого 2015 року.

Підприємства та організації 
 iD Mobile — оператор мобільного зв'язку, що працює у Сполученому Королівстві та Ірландії. Належить Carphone Warehouse.
 ID — код авіакомпанії Interlink Airlines в IATA.

Місця 
 İd — місто в провінції Ерзурум, Туреччина.
 ID — абревіатура, поштовий ідентифікатор штату Айдахо в США.
 ID — код країни, Індонезія, ISO 3166-1 альфа-2.

комп'ютери 
 Id — утиліта в UNIX та подібних операційних системах.
 .id — код домену верхнього рівня інтернету для Індонезії.

інше 
 I'D — різновид страхувально-спускових пристроїв, розроблених фірмою Petzl. Є подальшим розвитком грі-грі.
 «ID: Identity і її вирішальна роль в захисті демократії» — політичний маніфест, 2009 року Натана Щаранського, написаний за участю Шири Волоски-Вайс під редакцією Рона Дермера.

Примітки